Rothbach steht für:

Gemeinden:

 Rothbach (Bas-Rhin), Gemeinde im Département Bas-Rhin, Elsass, Frankreich
 Rothbach, kurzzeitiger Name von Żórawina, deutsch meist Rothsürben, Gemeinde in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Orte:

 Rothbach, deutscher Name des Dorfes Rotbav in der Gemeinde Feldioara, Kreis Brașov, Region Siebenbürgen, Rumänien

Gewässer:

 Rothbach (Aumühlbach), rechter Zufluss des Aumühlbaches bei Aumühle, Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Rothbach (Eckbach), linker Zufluss des Eckbachs in Altleiningen, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Rothbach (Faule Ache), rechter Zufluss der Faulen Ache (zur Vils) vor Weißbach, Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Rothbach (Flanitz), rechter Zufluss der Flanitz (zum Kleinen Regen) in der Gemeinde Frauenau, Landkreis Regen, Bayern
 Rothbach (Gastenfelder Bach), rechter Zufluss des Gastenfelder Bachs (rechter Oberlauf des Hagenbachs) bei Gastenfelden (Gemeinde Buch am Wald), Landkreis Ansbach, Bayern
 Rothbach (Glonn), rechter Zufluss der Glonn in Markt Indersdorf, Landkreis Dachau, Bayern; mit zwei gleichnamigen Oberläufen bei Schwabhausen
 Rothbach (Kahlbach), rechter Zufluss des Kahlbachs bei Kell am See, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Rothbach (Kalte Moldau), rechter Oberlauf der Kalten Moldau bis zum Gemarkungsdreieck Graineter/Duschlberger/Leopoldsreuter Wald vor Haidmühle, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Rothbach (Kleine Ohe), linker Zufluss der Kleinen Ohe (zur Ilz) bei Altschönau in der Gemeinde Neuschönau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Rothbach (Kleiner Regen), rechter Zufluss des Kleinen Regens bei Dampfsäge (Gemeinde Lindberg), Landkreis Regen, Bayern
 Rothbach (Knöblinger Bach), linker Zufluss des Knöblinger Bachs (zum Regen) bei Schorndorf, Landkreis Cham, Bayern
 Rothbach (Moder), linker Zufluss der Moder in Pfaffenhofen, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Rothbach (Ostertalbach), vielleicht auch Rotbach, rechter Oberlauf des Ostertalbachs (zur Gunzesrieder Ach) bis etwa zur Grafenälpehütte, Gemeinde Blaichach, Landkreis Oberallgäu, Bayern 
 Rothbach (Rauhe Ebrach), rechter Zufluss der Rauhen Ebrach bei Halbersdorf, Gemeinde Schönbrunn im Steigerwald, Landkreis Bamberg, Bayern
 Rothbach (Reuthbach), linker Zufluss im Limmersdorfer Forst des Reuthbachs (zum Roten Main bei Langenstadt, Gemeinde Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach, Bayern)
 Rothbach (Saußbach), rechter Oberlauf des Saußbachs (zur Wolfsteiner Ohe) bei der Waldmühle, Gemeinde Mauth, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Rothbach (Schwarzach), Oberlaufabschnitt der Schwarzach (zum Schwarzen Regen bei Burgstall) bei Brandten, Gemeinde Langdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Rothbach (Schwarzer Regen), rechter Zufluss des Schwarzen Regen bei Haidsberg, Gemeinde Böbrach, Landkreis Regen, Bayern
 Rothbach (Sims), linker Zufluss der Sims bei Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Großer Rothbach, Unterlaufname der Rottach (zur Isar) in der Gemeinde Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kleiner Rothbach, Oberlaufname der Rottach (zur Isar) in der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Oberer Rothbach, rechter Abzweig derselben Rottach zur Isar am Beginn des Unterlaufs Großer Rothbach bei der Rothmühle in der Gemeinde Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern, der dann als Mühlbach eigenständig zur Isar abfließt
 Südlicher Rothbach, rechter Zufluss des Rothbachs (zur Glonn) bei Schwabhausen, Landkreis Dachau, Bayern

Siehe auch:
 Rotbach
 Roter Bach
 Rothach
 Rothebach
 Rothenbach
 Rothgraben
 Rottbach
 Rottenbach